Biota pode referir-se a:

 Biota (ecologia) - conjunto de todos os organismos de determinado local ou período.
 Biota ediacarana - conjunto de organismos típicos do Período Ediacarano (ca. 635-542 Ma).
 Biota do solo (ou édafon) - conjunto dos organismos que habitam nos solos.
 Biota (taxonomia) - superdomínio que engloba os demais níveis taxonômicos dos seres vivos.
 Biota (Espanha) - município da província de Saragoça, Espanha.